Болеслав Лопацинський (1832—1904) — польський історик.
 Микола Тадеуш Лопацинський (1715—1778) — політичний та військовий діяч Речі Посполитої.
 Лопацинський Станіслав Гнатович (1851—1933) — член Державної ради Російської імперії (1906—1910, 1913—1917), юрист, поміщик.
 Ян Домінік Лопацинський (1708—1778) — релігійний і державний діяч Великого князівства Литовського. Канонік віленський (1732) та схоластик (1753), секретар великий литовський (1755—1762), єпископ Жемайтський (з 1762).
 Ян Никодем Лопацинський (1747—1810) — староста Мстиславський (з 1767).

Див. також 
 Лопатинський
Польські прізвища